est le deuxième album de Percubaba, sorti en 2002, .

Liste des chansons 
 Fisty Boys
 Le Meka
 Qui es-tu?
 Poltergeist
 Jeux vidéo
 Vis des bas
 Tambours beatnik
 Mauvais dawa
 Les Schtroumpfs par terre
 Quand la ville se meurt
 Deheb on the Dead Town
 Swing It

Liens externes 

Album musical sorti en 2002